Private kan syfta på:

 Private – en militär grad i flera länder, se menig
 Private (tidning) – en porrtidning grundad 1965 av Berth Milton d.ä.
 Private Media Group – ett multinationellt företag som producerar pornografi